Кудашевский сельсовет — муниципальное образование в Татышлинском районе Башкортостана.

Административный центр — село Верхнекудашево.

История 
Согласно Закону о границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан имеет статус сельского поселения.

Население

Состав сельского поселения

Известные уроженцы 
 Хайдаров, Амир Сулейманович (20 ноября 1911 — 25 ноября 1996) — помощник командира пулеметного взвода, гвардии старший сержант, Герой Советского Союза (1944).

Примечания 

Муниципальные образования Татышлинского района
Сельские поселения Башкортостана